Tom Holland – attore britannico
 Tom Holland – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Tom Holland – romanziere e storico britannico